Sergej Petrovič Novikov (1938) – matematico russo
 Sergej Novikov, versione russa del nome di Serhij Novikov (1949-2021) – judoka sovietico
 Sergej Novikov, versione russa del nome di Sjarhej Novikaŭ (1979) – biatleta bielorusso
 Sergej Novikov (1980) – fondista russo
 Sergej Novikov, versione russa del nome di Sjarhej Novikaŭ (1989) – ciclista bielorusso
 Sergej Michajlovič Novikov (1971) – calciatore sovietico/russo/ ucraino